Irving steht für:
 Irving, männlicher Vorname, siehe Irwin, dort auch zu Namensträgern
 Irving (Familienname), Familienname, dort auch zu Namensträgern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Irving (Illinois), im Montgomery County
 Irving (Iowa), im Benton County
 Irving (New York), im Chautauqua County
 Irving (Texas)
 Irving (Wisconsin), im Jackson County
 Irving (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin

geografische Objekte:
 Irving-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Irving Island, Insel im Biscoe-Archipel, Antarktika
 Irving Point, Landspitze von Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Mount Irving, Berg auf Clarence Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika

Unternehmen:
 Irving Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 J. D. Irving, kanadischer Mischkonzern

Siehe auch:
 Irving Township
 Irvin
 Irvine
 Irwyn